Richter kan som auktorsförkortning betyda:

 Hermann Eberhard Friedrich Richter
 Karl Richter
 Martha Richter
 Vera Andreevna Richter

Robotskapade auktorsförkortningar